Матрица је појам са више значења (графика, математика, итд.):
 Матрица (графика)
 Матрица (математика)
 Матрица (научна фантастика)